Eerste Libische Burgeroorlog (2011), ingeleid door de opstand tegen kolonel Moammar al-Qadhafi en eindigend in diens dood.
 Tweede Libische Burgeroorlog (2014-heden), tussen een internationaal erkende regering in Tripoli en een militie geleid door Khalifa Haftar